L'édition 2022 du tournoi de tennis de Cabo San Lucas se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, de l'Argentin Diego Schwartzman, de l'Italien Fabio Fognini et du Portugais João Sousa. Ils ont respectivement remplacé par Fernando Verdasco, Yannick Hanfmann, Gonzalo Villanueva et Ričardas Berankis.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le tournoi en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, William Blumberg et Miomir Kecmanović décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cabo San Lucas
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cabo San Lucas
ATP 2022
Tennis au Mexique en 2022
Tennis en août 2022